Mikael Antero Granlund, född 26 februari 1992 i Uleåborg, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för Pittsburgh Penguins i NHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Nashville Predators och Minnesota Wild och på lägre nivåer för Houston Aeros i AHL samt Kärpät och HIFK i Liiga.

Klubblagskarriär

NHL

Minnesota Wild 
Granlund valdes i första rundan som nionde spelare totalt i NHL-draften 2010 av Minnesota Wild.

Han spenderade delar av sju säsonger med Wild och gjorde totalt 317 poäng på 461 matcher mellan 2012 och 2019.

Nashville Predators 
Den 25 februari 2019 tradades han till Nashville Predators i utbyte mot Kevin Fiala.

Landslagskarriär
I VM 2011 blev Mikael Granlund känd för sitt 1-0-mål i semifinalen mot Ryssland, där han bakom den ryska målburen lyfte pucken upp i det högra hörnet förbi målvakten Konstantin Barulin. Målet röstades fram som årets sportögonblick under finska idrottsgalan 16 januari 2012. Han var med och vann VM-guld för Finland 2011 då laget besegrade Sverige med 6-1 i finalen. Granlund var en av turneringens främsta spelare. Sammanlagt gjorde han nio poäng på nio matcher.

Privatliv 
Mikael Granlunds yngre bror Markus Granlund är även han professionell ishockeyspelare och valdes som 45:e spelare totalt i NHL-draften 2011 av Calgary Flames och spelar numera i Vancouver Canucks.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Noter

Externa länkar
Mikael Granlund på eliteprospects.com
Mikael Granlund på nhl.com
Mikael Granlund på eurohockey.com

Finländska ishockeyspelare
Spelare i HIFK Hockey
Spelare i Minnesota Wild
Världsmästare i ishockey
Män
Födda 1992
Levande personer
Idrottare från Uleåborg
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Spelare valda i NHL Entry Draft 2010
Spelare i Nashville Predators
Spelare valda av Minnesota Wild i NHL Entry Draft
Spelare i Pittsburgh Penguins